Диброва () — село,
Шиловский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122489202. Население по переписи 2001 года составляло 139 человек .

Географическое положение 
Село Диброва находится на расстоянии до 2,5 км от сёл Шилы, Добромерка и Синягивка.

Примечания